Mabus steht für:

 Mabus Point, Landspitze an der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika
 Ray Mabus (* 1948), US-amerikanischer Politiker